Чарлз Смит ( или ) — английские имя и фамилия. Известные носители:
 Смит, Чарлз Гамильтон (1776—1859) — английский солдат, шпион, натуралист, художник и коллекционер.
 Двойная фамилия 
 Пьяцци Смит, Чарлз (1819—1900) — английский астроном.